Schorr steht für:
 Schorr (Mondkrater), ein Einschlagkrater

Schorr ist der Familienname folgender Personen:
 Angela Schorr (* 1954), deutsche Psychologin und Psychotherapeutin
 Bianca Schorr (1931–2020), deutsche Philosophin, Historikerin
 Daniel Schorr (1916–2010), US-amerikanischer Journalist
 Eva Schorr (1927–2016), deutsche Komponistin und Malerin
 Friedrich Schorr (1888–1953), ungarischer Bassbariton
Fritz Gustav Schorr (1901–1991), Schweizer Maler, Plastiker, Schauwerbegestalter und Raumausstatter
 Josua Höschel Schorr (auch: Josua Heschel Schorr; 1818–1895), österreichischer Publizist und jüdischer Gelehrter
 Karl Schorr (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Karl-Eberhard Schorr (1919–1995), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Lisa Schorr (* 1982), deutsche Leichtathletin
 Malke Schorr (1885–1961), österreichische Kommunistin und Mitgründern der Roten Hilfe
 Michael Schorr (* 1965), deutscher Filmregisseur
 Moses Schorr (1874–1941), polnischer Historiker und Philologe
 Otto Zöllner Schorr (1909–2007), Botaniker und Universitätsprofessor in Chile
 Patrick Schorr (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Richard Reinhard Emil Schorr (1867–1951), deutscher Astronom
 Sari Schorr, US-amerikanische Bluesrock-Sängerin und Songwriterin
 Tobias Schorr, deutscher Journalist

Siehe auch:
 Schor
 Shorr